

Étymologie 
Spot est un mot anglais qui définit au  « une éclaboussure formant une tache ; un point ; une petite étendue d'espace ».

Le terme, anglicisme passé dans le français courant, connaît une certaine prospérité. .

Patronyme 
 Albert de Spot (1888-1968), homme politique belge

Économie 
Marchés

Sur les marchés financiers, il a deux acceptions, qui ne sont pas incompatibles :
 Le prix spot indique une date de valeur, qui est la date du jour « plus deux jours ouvrés ».
 Cette dénomination provient à l'origine du marché des changes où , en anglais de cambiste, désigne les transactions « au comptant », qui s'effectuent universellement pour règlement-livraison en J+2. On parle parfois de « marché du spot » pour désigner un marché au comptant.
 Sur le marché monétaire, le spot-next, noté S/N, est le taux au jour-le-jour de J+2 ouvré à J+3 ouvré.
 Il désigne les données de marché de l'instant présent. Cette signification provient, elle, du sens premier de  en anglais, point précis, endroit exact.

Sur le marché du pétrole, valorisation spot a un sens voisin.
 EPEX SPOT, bourse pour la négociation de l’électricité au comptant pour la France, l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse.

Sociétés
 Spot Image, société exploitant commercialement les images des satellites Spot

Culture et spectacle

Généralités 
 Spot télévisé, court métrage publicitaire, commercial ou institutionnel (en particulier, un spot publicitaire)
 Spot, projecteur utilisé pour l'éclairage des spectacles ou dans les studios de tournage

Œuvres 
 Spot the Pigeon, EP du groupe Genesis sorti en 1977
 Hot Spot, film américain de Dennis Hopper sorti en 1990
 Cool Spot, jeu vidéo sorti en 1993
 Spot goes to Hollywood, jeu vidéo sorti en 1995 ; suite de Cool Spot
 Remix EP: The Spot, EP des Beatnuts sorti en 1998
 Spot (See Spot Run), film américain de John Whitesell sorti en 2001
 Spot,  studio du groupe féminin japonais Lyrical school et son  cette appellation, sorti en

Lieux 
 Le Spot, centre d'art contemporain situé au Havre en Seine-Maritime
 Le Spot, salle événementielle située à Mâcon en Saône-et-Loire

Ensemble ou organisation 
 Spot, groupe suisse de rock

Sports et loisirs 
 Spot ou site de pratique, petite étendue d'espace propice à la pratique d'un sport en pleine nature
 spot de surf
 spot de kitesurf
 spot de skate

Technologies 
 Balise Spot, type de balise de détresse permettant d'émettre un appel au secours incluant les coordonnées GPS
 F-Spot, logiciel organiseur de photos numériques
 Spot zoning, une technique d'urbanisme

Sigle 

 Satellites SPOT (Système probatoire d’observation de la Terre ou Satellite pour l’observation de la Terre) , série de satellites artificiels du domaine civil pour l'observation du sol terrestre (télédétection)
 SPOT-1, premier satellite de la série
 Sun SPOT (Small Programmable Object Technology), technique de réseaux de capteurs sans fil conçue par l'entreprise américaine Sun Microsystems

Notes et références

Voir aussi